«Восто́к» () — станция Московской линии Минского метрополитена. Расположена северо-востоке Минска в жилом микрорайоне Восток-1, на линии размещается между станциями «Борисовский тракт» и «Московская».

Станция «Восток» была открыта 31 декабря 1986 года в составе второй очереди минского метрополитена.

Наземные сооружения 
Вестибюль станции расположен в подземном переходе возле Национальной библиотеки.

Подземные сооружения 
В основе архитектурно-художественного решения положена тема освоения космоса. Нетрадиционно решен весь внутренний объём. Станция — современное инженерное сооружение, которое по форме напоминает космический корабль с окнами иллюминаторов.

Художественный образ интерьера создан на основе единого архитектурного элемента, выполненного из сборного железобетона в виде лепестка цветка. Удлиненный козырёк на путевой стене платформы является светозащитным элементом и одновременно экраном светового потока, который направлен на свод потолка. Эстетический вид станции заключен в мягкости линий всего объёма и его индивидуальных архитектурных элементов. Хорошая освещённость, соединение белого свода потолка с темно-красной гранитной облицовкой путевых стен и надписей, выполненных в золотом тоне, создают впечатление лёгкости и простора.

Путевое развитие 
За станцией в сторону «Борисовского тракта» находился пошёрстный съезд. После продления линии в 2007 году он был разобран.

Галерея

Примечания 

Станции Минского метрополитена
Московская линия метро (Минск)
Станции метрополитена, построенные в 1986 году